

Geografia

Repubblica Ceca 
 Königsberg a. d. Eger, oggi Kynšperk nad Ohří – città nella regione di Karlovy Vary
 Königsberg in Schlesien, oggi Klimkovice – città nella regione di Moravia-Slesia

Germania 
Königsberg i.Bay. – città della Baviera
 Königsberg – frazione del comune di Heiligengrabe (Brandeburgo)

Italia 
 Königsberg – antica giurisdizione tirolese facente capo al castello di Monreale
Comunità Rotaliana-Königsberg – comunità di valle della Provincia autonoma di Trento

Polonia 
 Königsberg in der Neumark, oggi Chojna – città nel voivodato della Pomerania Occidentale

Russia 
Königsberg i.Pr., oggi Kaliningrad –  città nell'oblast' di Kaliningrad

Slovacchia 
 Königsberg, oggi Nová Baňa – città nella regione di Banská Bystrica
 Königsberg, oggi Šumiac – città nella regione di Banská Bystrica

Montagne 
 Königsberg (Osterhorngruppe), montagna dell'Osterhorngruppe, in Austria
 Königsberg (Göstlinger Alpen), montagna delle Göstlinger Alpen, nella regione della Bassa Austria (Niederösterreich)
 Königsberg (Harz), montagna della catena dell'Harz
 Königsberg (Nordpfälzer Bergland), montagna vicino Wolfstein in Rheinland-Pfalz da cui nasce il fiume Wiesbach (Nahe)
 Königsberg, nome tedesco per la montagna Kráľova hoľa, in Slovacchia

Navi 
 SMS Königsberg (1905), un incrociatore leggero della Kaiserliche Marine, attivo durante le prime fasi della prima guerra mondiale
 SMS Königsberg (1915), un incrociatore leggero della Kaiserliche Marine, costruito durante la prima guerra mondiale
 Königsberg (incrociatore), un incrociatore leggero della Kriegsmarine, affondato durante la seconda guerra mondiale

Giochi 
Problema dei ponti di Königsberg, quesito topologico legato ai ponti dell'omonima città

Persone 
Allan Stewart Konigsberg, vero nome di Woody Allen – regista, sceneggiatore e attore statunitense
Letty Königsberg, nome alla nascita di Letty Aronson – produttrice cinematografica statunitense, sorella di Woody Allen